Фено́мен электронного голоса, или «электронный голосовой феномен» (), — это звуки, обнаруживаемые на электронных записях и интерпретируемые как голоса духов, которые были либо непреднамеренно записаны, либо намеренно запрошены и записаны. Определённое распространение получили паранормальные объяснения этого феномена (такие, как связь с умершими людьми).

Иной же термин, сугубо паранаучный, ЭГФ — это явление, при котором на различных регистрирующих технических устройствах (магнитофоны, радио, ноутбуки, ПК, специальное оборудование) возникают осмысленные сообщения, в которых голоса часто представляются обитателями Тонкого мира.  Парапсихолог Константин Раудив, который популяризировал эту идею в 1970-х, описывал ЭГФ как короткое сообщение, обычно длиной в слово или фразу.

История 
Духовно–религиозное движение стало знаменитым в 1840-1940-х годах. Оно отличалось характерной верой в то, что с духами умерших можно связаться с помощью медиумов, а новые технологии, как фотография, использовались спиритуалистами в попытке продемонстрировать контакт с миром духов. Эти идеи были столь популярны, что Томаса Эдисона попросили в интервью Scientific American прокомментировать возможность использования его изобретений для общения с духами. Он ответил, что если бы духи были способны только к тонким влияниям, чувствительное записывающее устройство обеспечило бы лучший шанс общения с духами, чем опрокидывание столов и доска «Уиджа». Однако нет никаких указаний на то, что Эдисон когда-либо проектировал или создавал устройство для этой цели. Как только звукозапись стала широко распространена, медиумы начали изучать эту технологию, чтобы продемонстрировать связь с мертвыми гораздо лучше. Спиритизм пришел в упадок во второй половине 20-го века, но попытки использовать портативные записывающие устройства и современные цифровые технологии для общения с духами всё ещё продолжались.

Ранний интерес к ЭГФ 
Американский фотограф Аттила фон Салай был одним из первых, кто попытался записать то, что он считал голосами мёртвых, чтобы расширить свои исследования в фотографировании призраков. Он начал свои попытки в 1941 году, используя запись с частотой 78 оборотов в минуту, но только в 1956 году — после перехода на катушечный магнитофон — он поверил в успех. Работая с Раймондом Бейлессом, Салай провел несколько сеансов звукозаписи с помощью специально изготовленного аппарата, состоящего из микрофона в изолированном корпусе, подключенного к внешнему записывающему устройству и громкоговорителю. Салай сообщил, что обнаружил на пленке много звуков, которые не могли быть слышны в динамике во время записи. Некоторые из них были записаны, когда в кабинете никого не было. Он считал эти звуки голосами развоплощённых духов. Среди первых записей, считавшихся голосами духов, были такие послания, как «Это Джи!», «Хот-дог, Арт!» и «Счастливого Рождества и Счастливого Нового года всем вам». Работа фон Салая и Раймонда Бейлесса была опубликована в журнале Американское общество психических исследований в 1959 году. Позже Бейлесс стал соавтором книги 1979 года «Телефонные звонки от мёртвых».

В 1959 году шведский художник и кинопродюсер Фридрих Юргенсон записывал пение птиц. Во время записи не произошло ничего необычного, однако когда Юргенсон прослушал сделанные записи, то помимо голосов птиц обнаружил на ленте запись постороннего мужского голоса на норвежском языке. Юргенсон был уверен, что во время записи поблизости не было людей, и потому решил, что магнитофон случайно записал передачу одной из норвежских радиостанций. Так как шведский и норвежский языки очень близки, то Юргенсон сразу понял, что голос на записи ведёт рассказ о звуках, издаваемых птицами. Наведя справки, он выяснил, что в тот день, когда он сделал запись, ни одна из норвежских радиостанций не передавала в эфире программ подобного содержания. Тогда Юргенсон начал проводить опыты по изучению данного явления. Он сделал ещё несколько записей, в их числе была одна, которая, по его словам, содержала послание от его покойной матери. Позднее он подробно описал данный феномен в своей книге «Радиоконтакт с потусторонним миром».

Голоса, полученные Раудивом 
Константин Раудив, латвийский психолог, преподававший в Уппсальском университете в Швеции и работавший в сотрудничестве с Юргенсоном, сделал более 100 000 записей, которые он описывал как связи с развоплощёнными людьми. Некоторые из этих записей были проведены в лаборатории с радиочастотным экранированием и содержали слова, которые, по словам Раудива, были идентифицируемыми. В попытке подтвердить содержание своей коллекции записей Раудив пригласил людей послушать и растолковать их. Он полагал, что разборчивость голосов, слышимых в его записях, подразумевает, что их нельзя легко объяснить обычными средствами. Раудив опубликовал свою первую книгу «Прорыв: удивительный эксперимент по электронному общению с мёртвыми» в 1968 году, а в 1971 году она была переведена  на английский язык.

Спириком и шкатулка Фрэнка 
В 1980 году Уильям О'Нил сконструировал электронное аудиоустройство под названием «Спириком». О'Нил утверждал, что устройство было построено по инструкции, которую он получил ясновидчески от Джорджа Мюллера — учёного, умершего шесть лет назад. На вашингтонской пресс-конференции 6 апреля 1982 года О'Нил заявил, что он был в состоянии провести двустороннюю беседу с духами через устройство Спириком, и предоставил технические характеристики конструкции исследователям бесплатно. Однако никто, как известно, не воспроизвел результаты, о которых заявлял О'Нил, используя свои собственные устройства Спириком.  Партнер О'Нила, отставной промышленник Джордж Мик, приписывал успех О'Нила и неспособность других повторить его успех к медиумической способности О'Нила, составляющей часть цикла, который и заставлял систему работать. В 2020 году Кенни Биддл написал обширную статью, объясняющую происхождение Спириком, разработанного О'Нилом и Миком. Его побудило к этому повторное появление устройства в телесериале «Охотники за привидениями». Он всесторонне разоблачил «науку», стоящую за этим устройством, как в первоначальной разработке, так и в эпизоде «Охотников за привидениями».

Ещё одним электронным устройством, специально сконструированным в попытке зафиксировать ЭГФ, является «шкатулка Фрэнка» или «Призрачный Ящик» (англ. Ghost Box), созданный в 2002 году энтузиастом ЭГФ Фрэнком Сампшеном для предполагаемого общения в реальном времени с мёртвыми. Сампшен утверждает, что получил инструкции по проектированию из мира духов. Устройство описывается как соединение генератора белого шума и радиоприемника с AM-диапазоном. Критики устройства говорят, что его эффект субъективен и не может быть воспроизведён, а поскольку он опирается на радиошум, то любой значимый ответ, который получает пользователь, является чисто случайным или просто результатом парейдолии.

Современный интерес к ЭГФ 
В 1982 году Сара Эстеп основала Американскую ассоциацию электронных голосовых феноменов (AA-EVP) в Северна Парк, Мэриленд. Это некоммерческая организация, созданная с целью повышения осведомлённости об ЭГФ и обучения стандартным методам его захвата. Эстеп начала своё исследование ЭГФ в 1976 году и рассказала, что она сделала сотни записей сообщений от умерших друзей, родственников и даже инопланетян, рождённых на других планетах и в иных измерениях.

Термин «Инструментальная транскоммуникация» (ИТК) был введён Эрнстом Зеньковским в 1970-х годах для обозначения более общего обозначения коммуникации через любые электронные устройства, такие как магнитофоны, факсы, телевизоры или компьютеры между духами (или другими развоплощёнными сущностями) и живыми. Один особенно известный инцидент с ИТК произошел, когда изображение основоположника ЭГФ Фридриха Юргенсона (нем.) (похороны которого состоялись в тот день) появилось в доме коллеги на телевизоре, который был специально настроен на свободный канал. Исследователи ЭГФ также изучают петлю обратной связи телевизора и видеокамеры благодаря эффекту Дросте. На его основе создан так называемый «метод Клауса Шрайбера», с помощью которого энтузиасты получают изображения того мира.

В 1979 году парапсихолог Дуглас Скотт Рого описал предполагаемое паранормальное явление, когда люди сообщают, что они получают простые, короткие и обычно единичные случаи телефонных звонков от духов умерших родственников, друзей или незнакомых людей. Розмари Гуили писала: «В истеблишменте парапсихологии Рого часто обвиняли в плохой учёности, что, по мнению критиков, приводило к ошибочным выводам».

В 1995 году парапсихолог Дэвид Фонтана предположил в статье, что полтергейсты могут являться через магнитофоны. По его мнению, это могло произойти с парапсихологом Морис Гроссе, который исследовал Энфилдского полтергейста. Тем не менее, Том Флинн, медиа-эксперт Комитета скептических расследований, изучил статью Фонтаны и предложил вполне натуралистическое объяснение этого явления. По словам скептического исследователя Джо Никелла: «Иногда, особенно со старой лентой и во влажных условиях, когда лента движется, она может прикрепляться к одной из направляющих стоек. Когда это происходит на террасе, где снабжаются как питающие, так и приёмные шпиндели, лента продолжает питаться, создавая складку. Это была такая петля ленты, теоретизирует Флинн, которая пронизывала весь путь среди работ магнитофона Гроссе».

В 1997 году Имантс Баруш, руководитель кафедры психологии университета Западного Онтарио, провёл серию экспериментов с использованием методов ЭГФ исследователя Константина Раудива и работы «исследователь инструментальной транскоммуникации» Марка Мейси. Радио было настроено на пустую частоту, и за 81 сеанс было собрано в общей сложности 60 часов и 11 минут записей. Во время записи человек либо сидел молча, либо пытался установить вербальный контакт с потенциальными источниками ЭГФ. Баруш заявил, что он получил несколько записей, которые звучали как голоса, но они были слишком случайны и немногочисленны, чтобы представлять жизнеспособные данные. Голоса также были слишком открыты для интерпретации, чтобы быть окончательно описанными как ЭГФ. Он заключил: «Хотя мы и воспроизводили ЭГФ ради нахождения голосов на аудиокассетах, ни одно из явлений, обнаруженных в нашем исследовании, не было явно аномальным, не говоря уже о том, чтобы приписываться развоплощённым существам. Следовательно, мы не смогли воспроизвести ЭГФ в строго научном смысле». Полученные результаты были опубликованы в 2001 году в Журнале научных исследований. 

В 2005 году Общество психических исследований опубликовало доклад исследователя паранормальных явлений Александра Макрея. Макрей проводил записи с помощью устройства собственной разработки, которое генерировало ЭГФ. В попытке продемонстрировать, что разные люди будут интерпретировать ЭГФ в записях одинаково, Макрей попросил семерых человек сравнить некоторые варианты с предоставленным им списком из пяти фраз и выбрать наиболее подходящее. Макрей сказал, что результаты прослушивающих групп показали, что ответы были паранормального происхождения.

Портативные цифровые диктофоны в настоящее время являются предпочтительными для некоторых исследователей ЭГФ. Поскольку некоторые из этих устройств очень восприимчивы к радиочастотному загрязнению, энтузиасты ЭГФ иногда пытаются записывать в помещениях с радиочастотным и звуковым экраном. 

Некоторые описывают слышание слов в ЭГФ как способность, очень похожую на изучение нового языка. Скептики предполагают, что заявленные случаи могут быть неправильным толкованием природных явлений, непреднамеренным влиянием электронного оборудования исследователя или преднамеренным влиянием оборудования третьими лицами. ЭГФ и ИТК редко исследуются в рамках научного сообщества, поэтому большинство исследований в этой области проводится исследователями-любителями, которым не хватает подготовки и ресурсов для проведения научных исследований и которые руководствуются субъективными представлениями.

Возможные объяснения

Паранормальное 
Паранормальное объяснение происхождения ЭГФ состоит в том, что живые люди запечатлевают мысли развоплощённых сущностей непосредственно на электронном носителе посредством психокинеза. 

К примеру, доктор Питер Бендер, старший преподаватель религиозного и нравственного воспитания в одном из колледжей Кембриджского института образования, поначалу враждебно относился к психическим явлениям и до
проведения им исследований феномена голосов категорически утверждал, что «умершие» не могут с нами общаться. Он говорил, что «не только неразумно, но просто возмутительно даже думать об этом». Когда в 1972 году издатель Колин Смит предложил Питеру Бендеру принять участие в изучении феномена голосов, тот категорически отказался. Тогда Колин Смит самостоятельно провёл эксперимент с магнитофоном, следуя правилам, изложенным
в книге Константина Раудива «Прорыв». Смит попросил Бендера нажать кнопку «Запись» на магнитофоне на несколько минут. Затем он перемотал пленку и включил воспроизведение. Спустя несколько минут Смит уже собирался прекратить опыт, как Бендер сказал: «Я уловил особый ритм, о котором упоминал Раудив и его коллеги… Я слышал голос… Я уверен, что это был голос моей матери, которая умерла три года назад».

В книге Бендера цитируются комментарии очевидцев, среди которых Кен Эттвуд, главный инженер звукозаписывающей компании Pye Records, утверждает: «Я сделал всё возможное, чтобы разгадать тайну голосов, но безуспешно; то же можно сказать и о других экспертах. Я думаю, нам нужно учиться принимать их во внимание».

Представители данного паранаучного явления заявляют, что "для академических учёных и инженеров, вплотную занимавшихся вопросами ИТК и получивших непосредственный опыт работы с данным феноменом, не возникает никаких сомнений в его реальности. Мнение же сторонних лиц, не сведущих в теме, какие бы титулы они ни носили, в данном случае не играет никакой роли", добавляя, что "поскольку сам оператор (контактёр) и его психические способности задействованы для формирования канала связи, даже при наличии самого продвинутого и совершенного оборудования качество результатов у разных людей будет разным. Именно по этой причине у одних людей получаются отличные контакты даже с обычным ламповым радио, а у других - только шум, даже с лучшей аппаратурой. Потому пассивное желание просто  "что-то записать" скорее всего принесёт скромные результаты, а то и вовсе никаких. Чтобы попытки связи при помощи ИТК принесли плоды, необходима внутренняя фокусировка на цели контакта и вызываемой персоне, намерение, осмысленность  и целеполагание. Именно тогда и возникает то сочетание условий, которое строит мост между двумя уровнями существования."

Психологическое 
Слуховая парейдолия — это ситуация, когда мозг неправильно интерпретирует случайные паттерны как знакомые. В случае ЭГФ это может привести к тому, что наблюдатель интерпретирует случайный шум на аудиозаписи как знакомый звук человеческого голоса. Склонность к тому, что исследователь услышит голос именно на своем языке, а не на незнакомом, приводилась в качестве доказательства апофении, и широкий класс явлений, названных Джо Бэнксом как «аудио Роршаха», был использован в качестве опровержения всех проявлений ЭГФ. Несмотря на это, приверженцы ЭГФ заявляют, что развоплощённые сущности приспосабливаются к речи контактёра, отсюда и голоса только на знакомом языке.

В ходе расследования предполагаемой картины с привидениями в музее Западной Вирджинии в 2019 году исследователь паранормальных явлений Кенни Биддл исследовал заявления владельца музея и охотников за привидениями о том, что запись ЭГФ, в которой четко слышно имя женщины «Энни», на самом деле является голосом женщины на портрете. На обратной стороне портрета написано имя Энни, что заставит любого, кто прислушается к этому имени, знать, что именно услышать. ЭГФ был создан с использованием радио RadioShack, «которое было модифицировано для того, чтобы позволить непрерывно сканировать доступные частоты AM или FM, не приглушая звук». Биддл пишет: «Я могу гарантировать, что рано или поздно вы услышите что-то похожее на имя, и есть большая вероятность того, что это будет имя, потому что вы слушаете радиопередачи, репортажи новостей, рекламные ролики и т. д.»  Биддл перечисляет такие слова, как «компания, что угодно, кто угодно, красное дерево, много, даже любой» (англ. company, anything, anyone, mahogany, many, or even any), как слова, которые обычно можно услышать во время прослушивания радио. Фраза «…и он…» (англ. and he) также звучала бы как «Энни» для любого, кто готов был услышать имя Энни. 

Скептики, такие как Дэвид Федерлайн, Крис Френч, Теренс Хайнс и Майкл Шермер заявляют, что ЭГФ обычно записывается путем повышения электрического шума, создаваемого всеми электрическими устройствами, с целью создания белого шума. Когда этот шум фильтруется, его можно заставить производить шумы, которые звучат как речь. Федерлайн говорит, что это ничем не отличается от использования педали «ваха» на гитаре, которая является фильтром фокусированной развёртки и перемещается по спектру, создавая открытые гласные звуки. Это, по словам Федерлайна, звучит точно так же, как некоторые ЭГФ.  Это, в сочетании с перекрёстной модуляцией радиостанций или неисправными контурами заземления, может вызывать ощущение паранормальных голосов. Человеческий мозг эволюционировал, чтобы распознавать паттерны, и если человек прислушается к достаточному количеству шума, он распознает слова, даже если у них нет разумного источника.

Апофения относится к парейдолии, но отличается от неё. Апофения определяется как «спонтанное нахождение связей или смысла в вещах, которые случайны, несвязны или бессмысленны», и выдвигается в качестве возможного объяснения. По мнению психолога Джеймса Элкока, то, что люди слышат в записях ЭГФ, лучше всего можно объяснить апофенией, кросс-модуляцией или принятием желаемого за действительное. Элкок пришёл к выводу, что «феномен электронного голоса — это продукт надежды и ожидания; претензии увядают под светом научного исследования». Например, Майкл Шермер в своей книге «Скептик: Рациональный взгляд на мир» пишет: «ФЭГ — одна из версий того, что я называю ФЗММ (феномен „заведи меня, мертвец“): если достаточно долго сканировать шум, то сигнал обязательно найдётся, есть он там на самом деле или нет». Также Брайан Регал в книге «Псевдонаука: Критическая энциклопедия» (2009) писал: «Можно привести доводы в пользу того, что многие ЭГФ являются артефактами самого процесса записи, с которыми не знакомы операторы. Большинство ЭГФ имеют альтернативные, недуховные источники; они не имеют чёткого доказательства своего духовного происхождения».

Физическое 
Интерференция прослеживается  в записях ЭГФ, особенно тех, которые записаны на устройствах, содержащих схему RLC. Эти случаи представляют собой радиосигналы голосов или других звуков из вещательных источников. Помехи от радиопередач CB и беспроводных радионянь, или аномалии, генерируемые через перекрёстную модуляцию от других электронных устройств, — это всё задокументированные явления.

Ошибки захвата — это аномалии, создаваемые методом, используемым для захвата звуковых сигналов, например, шум, возникающий в результате чрезмерного усиления сигнала в точке записи. 

Артефакты, созданные во время попыток повысить чёткость существующей записи, могут объяснить некоторые ЭГФ. Методы включают передискретизацию, частотную изоляцию, шумоподавление или усиление, что может привести к тому, что записи приобретут качества, значительно отличающиеся от тех, которые присутствовали в исходной записи.
Самые первые записи ЭГФ, возможно, возникли из-за использования магнитофонной аппаратуры с плохо выровненными стирающими и записывающими головками, что привело к неполному стиранию предыдущих аудиозаписей на ленте. Это может привести к тому, что небольшой процент предыдущего материала будет наложен или смешан в новую «тихую» запись (однако голоса, полученные Юргенсоном, по его словам, сообщали ему детали, которые могли быть известны только ему самому, и факты, касающиеся ближайших родственников, и маловероятен шанс, что он случайно забыл, как записывал данные сообщения на свой же магнитофон).

Спорадические метеоры и метеоритные дожди 
Для всех радиопередач выше 30 МГц (которые не отражаются ионосферой) существует возможность метеорного отражения радиосигнала. Абляция – процесс, при котором метеоры оставляют след из ионизированных частиц и электронов, когда они проходят через верхние слои атмосферы. Они отражают радиоволны, которые обычно направлены в космос. Эти отраженные волны исходят от передатчиков, которые находятся ниже горизонта полученного метеорного отражения. В Европе это означает, что короткая рассеянная волна может нести иностранный голос, который может создавать помехи для радиоприёмников. Отражённые метеором радиоволны длятся от 0,05 до 1 секунды, в зависимости от размера метеора.

Организации, проявляющие интерес к ЭГФ 
Существует целый ряд организаций, занимающихся изучением электронного голосового феномена и инструментальной транскоммуникации. Отдельные лица этих организаций могут участвовать в исследованиях, писать книги или журнальные статьи, выступать с докладами и проводить конференции, на которых они обмениваются опытом. 
Наиболее популярны из них такие организации, как российская ассоциация инструментальной транскоммуникации, британское сообщество ЭГФ и ИТК, сайт германской ассоциации VTF, американская ассоциация транскоммуникации и другие.

Ассоциация транскоммуникации, ранее известная как Американская ассоциация электронных голосовых феноменов (AA-EVP), и Международное общество охотников за привидениями проводят непрекращающиеся исследования ЭГФ и ИТК, включая сбор примеров предполагаемых ЭГФ, доступных по всему интернету. Джо Бэнкс связывает ЭГФ с радиопомехами в сочетании со слуховой парейдолией и влиянием Междисциплинарной лаборатории биопсихоцибернетических исследований — некоммерческой организацией, занимающейся изучением аномальных явлений, связанных с нейрофизиологическими состояниями. Согласно AA-EVP, это «единственная известная нам организованная группа исследователей, специализирующаяся на изучении ИТК».

Парапсихологи и спиритуалисты проявляют постоянный интерес к ЭГФ. Многие спиритуалисты экспериментируют с различными техниками общения с духами, которые, по их мнению, свидетельствуют о продолжении жизни после смерти. Согласно данным Национальной спиритуалистической ассоциации церквей: «Важным современным достижением в медиумизме является духовная коммуникация посредством электронного устройства. Это наиболее широко известно как электронный голосовой феномен (ЭГФ)». 

Неофициальный опрос, проведённый Отделом Феноменальных доказательств, показывает, что 1/3 церквей проводят сеансы, на которых участники стремятся общаться с духовными сущностями, используя ЭГФ. Ватикан поддерживает ЭГФ: самыми первыми исследователями голосов были итальянские католические священники отец Эрнетти и отец Джемелли, которые обнаружили их случайно, когда в 1952 году записывали григорианские песнопения. Отец Джемелли услышал на пленке голос своего отца, который назвал его детским
прозвищем и сказал: «Кабачок, я вижу, ты не догадываешься, что это я». Глубоко обеспокоенные тем, как католическая вера относится к контактам с усопшими, эти священники посетили Папу римского Пия XII в Риме. Папа заверил их: «Дорогой отец Джемелли, вы не должны беспокоиться. Существование этого голоса — строго научный факт. Это не имеет никакого отношения к спиритизму. Магнитофон абсолютно объективен. Он воспринимает и записывает только звуковые волны, откуда бы они ни шли. Этот эксперимент, возможно, положит начало научным исследованиям, которые укрепят веру людей в жизнь после смерти». Кузен Папы римского Пия, профессор, доктор Гебхард Фрей (нем.), соучредитель Института Юнга, парапсихолог с мировым именем, тесно сотрудничал с Раудивом и был одним из первых исследователей в этой области. Фрей являлся также президентом Международного общества католических парапсихологов. Известно его утверждение: «Всё, что я прочитал и услышал, вынуждает меня предположить, что источники
голосов – трансцендентальные индивидуальные объекты. Хочу я того или нет, у меня нет никакого права сомневаться в реальности этих голосов». 

Образовательный фонд Джеймса Рэнди предлагает миллион долларов за доказательство того, что такие явления, как ЭГФ и ему подобные, вызваны чем-то паранормальным.

В культуре 
Концепция ЭГФ оказала большое влияние на массовую культуру. Феномен стал популярен в качестве развлечения или охоты за привидениями. В основном он помогает справиться с горем после утраты близких.

Группы 
Исследование ЭГФ является предметом сотен региональных и национальных групп. Исследователь паранормального Джон Заффис утверждает: «С тех пор как появился Интернет, в охоте на призраков начался бум». Исследователи, оснащённые электронными приборами, похожими на измерители ЭДС, видеокамеры и аудиомагнитофоны, обыскивают места с привидениями, пытаясь обнаружить визуальные и звуковые доказательства призраков. Многие используют портативные записывающие устройства в попытке захватить ЭГФ.

Фильмы 
 «Белый шум» — американский мистический триллер 2005 года, возбудивший массовый интерес к исследованию электронного голосового феномена;
 «Пульс» — фильм ужасов 2006 года о вторжении мёртвых в мир живых через технические устройства;
 «Радиоволна» — триллер 2000 года, где Джон Салливэн случайно связывается по любительской радиостанции со своим покойным отцом, который умер во время тушения пожара много лет назад.

Видеоигры 
 «Sylvio» — это приключенческая видеоигра ужасов от первого лица, выпущенная в Steam в июне 2015 года для Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One и OS X с использованием движка Unity. Игра рассказывает о звукорежиссёре Джульетте Уотерс, которая записывает голоса призраков с помощью электронного голосового феномена. Она оказывается в ловушке в старом семейном парке, закрытом после оползня в 1971 году, и теперь ей нужно использовать свой диктофон, чтобы пережить ночь. Сиквел Sylvio 2 был выпущен 11 октября 2017 года;
 «Phasmophobia» — это кооперативная игра в жанре ужасов, в которой команда из одного-четырех игроков играет за охотников за привидениями, которые пытаются обнаружить враждебных призраков в разных местах. В игре есть предмет Spirit Box, который помогает игрокам определить тип призрака, с которым они имеют дело. ЭГФ в игре состоит из единичных слов, таких как «здесь», «атака», «смерть», «взрослый» и т. д., каждое из которых обозначает ответ на поставленный игроком вопрос.

ТВ и радио 
ЭГФ был показан в таких телесериалах, как «Сверхъестественное», «Говорящая с призраками», «Семейство Сатурдей», «Омега-фактор», «Наваждение», «По следам призраков», «Охотники на монстров», «Призрачные приключения», «Факт или вымысел: Паранормальные явления» и «Лаборатория призраков».
 Ведущие Coast To Coast AM, Джордж Нури и Арт Белл, исследовали тему ЭГФ с такими известными гостями, как Брендан Кук и Барбара Макбит из Общества исследователей призраков, а также с исследователем паранормальных явлений Лу Джентил;
 Дух Джона Леннона был показан в платном сеансе телевещания в 2006 году, в котором члены телевизионной съемочной группы, экстрасенс и «эксперт в области паранормальных явлений» утверждают, что дух Джона Леннона связался с ними через то, что было описано ими как «феномен электронного голоса»;
 В эпизоде сериала «Доктор Кто» под названием «Тёмная вода» есть вымышленный объект, который якобы был основан на этом принципе.

Романы 
 «Легион» — роман Уильяма Питера Блатти 1983 года, в котором доктор Винсент Амфортас, смертельно больной невролог, оставляет отцу Дайеру письмо с надписью «для вскрытия после моей смерти». Там находились подробные описания контактов с умершими, в том числе с недавно умершей женой Энн. Персонаж Амфортаса и подзаголовок ЭГФ не появляются в экранизации романа «Экзорцист III», хотя во сне Киндермана мертвецы пытаются общаться с живыми по радио;
 «Распознавание образов» —  роман Уильяма Гибсона 2003 года, в котором мать главной героини пытается убедить её, что её отец общается с ней по записям после его смерти/исчезновения во время терактов 11 сентября 2001 года.

Театр и музыка 
 «With the people from the bridge» — пьеса Димитриса Лиакоса 2014 года, основанная на идее возвращения мёртвых;
 «Disembodied Voices on Tape» — тема песни Виктории Пратт Китинг из её альбома 2003 года Things that Fall from the Sky, спродюсированного Эндрю Гиддингсом из Jethro Tull;
 «Example №22» — песня Лори Андерсон из её альбома 1981 года «Big Science», где вставляются произнесённые предложения и фразы на немецком языке с пропетыми отрывками на английском, представляющими ЭГФ;
 «Robber Ring» — песня группы The Smiths, где повторяется образец из записи ЭГФ. Фраза «Ты спишь, ты не хочешь верить» — это «перевод» «духовных голосов» 1970-х годов. Оригинальная же запись датируется 1971-м годом, которая дополняла книгу Раудива «Прорыв» и которая была переиздана в виде флекси-диска в 1980-х годах журналом «Необъяснимое»;
 «Ghosts on Magnetic Tape» — альбом группы Bass Communion, вдохновлённый ЭГФ;
 «Katharsis (A Small Victory)» — альбом польской театральной группы Teatr Tworzenia 2017 года, содержащий записи ЭГФ на заднем фоне второго трека «Katharsis – Pandemonium».

Примечания

См. также 
 Апофения
 Парейдолия
 Операция «Блуждающая душа»

Ссылки 
 Friedrich Jürgenson, Sprechfunk mit Verstorbenen. Praktische Kontaktherstellung mit dem Jenseits, Goldmann Verlag, 1981, ISBN 3-442-11727-5. English translation: Friedrich Jürgenson, Voice Transmissions With The Deceased.
 Ernst Senkowski, Instrumentelle Transkommunikation. Ergebnisse und Probleme der medial-technischen Verwirklichung audio-visueller Kontakte mit autonom erscheinenden intelligenten Strukturen unbekannter Bewusstseinsbereiche, Frankfurt/Main: R. G. Fischer Verlag, 3., neu gestaltete und erweiterte Auflage, 1995. ISBN 3-89501-254-8.
 James Alcock, Electronic Voice Phenomena: Voices of the Dead?, «Skeptic Enquirer», 21.12.2004.
 Jeffrey Sconce, Haunted media: electronic presence from telegraphy to television.
 Trystan Swale, Dave Wood,  Conclusions on Investigation Experimentation: EVP, ITC and Trigger Objects , «PSI Journal of Investigative Psychical Research», ISSN: 1749-3528-00-04-02, Volume 5, Number 1, February 2009, p. 3.
 Alan Dunning, Paul Woodrow, Morley Hollenberg, Ghosts in the machine, Proceeding MM '08 Proceeding of the 16th ACM international conference on Multimedia ACM New York, NY, USA, 2008. ISBN 978-1-60558-303-7. doi:10.1145/1459359.1459596.
 Konstantin Raudive, Breakthrough: An Amazing Experiment in Electronic Communication with the Dead, New York: Taplinger, 1971, ISBN 978-0-900675-54-6.

Спиритуализм
Паранормальные явления
Акустические иллюзии
Эзотерика